Workers Party oder Workers’ Party steht für folgende Parteien:

 Workers Party of Bangladesh
 Workers Party of Barbados
 Workers Party of Britain, Vereinigtes Königreich
 Workers Party of India
 Peasants and Workers Party of India
 Irish Workers Party
 Workers Party of New Zealand
 Workers Party of South Africa
 Workers Party of Scotland 
 Workers Party (USA)
 Democratic Workers Party, Vereinigte Staaten

 Workers’ Party (Irland)
 Workers’ Party of Singapore
 Workers’ Party (Dritte Internationale), Vereinigte Staaten
 Workers’ Party of the United States

Siehe auch:
 Socialist Workers Party
 United Workers Party